Stati Uniti d'America
 North Hampton – città della Contea di Rockingham, New Hampshire
 North Hampton – villaggio della Contea di Clark, Ohio